

Произведения 
 «Автомат» — роман Ивана Калашникова
 «Аптекарша» — повесть Владимира Соллогуба.
 «Дедушкино кресло» (Grandfather’s Chair) — книга американского писателя Натаниела Готорна.
 «Дерево свободы» (Liberty Tree) — книга американского писателя Натаниела Готорна.
 «Зверобой, или Первая тропа войны» — роман Джеймса Фенимора Купера.
 «Знаменитые старики» (Famous Old People) — книга американского писателя Натаниела Готорна.
 «Крушение "Великого Океана"» — робинзонада Фредерика Марриета.
 «Кузьма Петрович Мирошев» — роман Михаила Загоскина.
 «Листок» — стихотворение М. Ю. Лермонтова.
 «Низвержение в Мальстрём» — рассказ Эдгара Аллана По.
 «Пиппа проходит мимо» — пьеса Роберта Браунинга.
 «Убийство на улице Морг» — первая детективная новелла Эдгара Аллана По.
 «Упырь» — готическая повесть Алексея Константиновича Толстого.

Литературоведение 
 «Русская литература в 1840 году» — обзор В. Г. Белинского.
 «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» — статья В. Г. Белинского.

Родились 
 6 апреля — Иван Захарович Суриков, русский поэт (умер в 1880).
 7 июля — Милорад Попович Шапчанин, сербский поэт и прозаик (умер в 1895).
 21 июля — Эммануил Боздех, чешский драматург, переводчик.
 5 (17) сентября — Фёдор Михайлович Решетников, русский писатель (умер в 1871).
 20 октября — Гюстав Оноре Франсуа Изамбер, французский журналист, публицист и политический деятель.

Умерли 
 20 мая — Джозеф Бланко Уайт, английский поэт, писатель.
 27 июля — Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт (родился в 1814).